Waldkirchen, une ville de Bavière
 Waldkirchen (Grünhainichen), une ancienne commune de Saxe, fusionnée à Grünhainichen